Girls, Girls, Girls е четвърти студиен албум на американската хевиметъл група Mötley Crüe. Включва хитовете „Wild Side“ и „Girls, Girls, Girls“. Албумът съдържа повече блус рифове. Също така рефлектира върху начина на живот на бандата. Те обичат моторите Harley-Davidson, уискито, наркотиците и да прекарват нощите в стриптийз барове. Членовете на бандата споделят, че ако не са били успели да напишат двете успешни песни, този албум щял да бъде краят на кариерите им, понеже всички се борят с наркотиците и алкохола.

Състав 
 Винс Нийл – вокали
 Мик Марс – китара, бек вокали
 Ники Сикс – бас, бек вокали
 Томи Лий – барабани, пиано, бек вокали

Допънителен персонал 
 Боб Карлайс, Дейв Амато, Джон Пърдел, Пат Торпи, Филис Джеймс, Томи Фъндербърк – бек вокали

Песни

Позиции в класациите

Албум

Сингли

Сертификати

Бележки 

Албуми на Мотли Крю
Музикални албуми от 1987 година